Население Дании по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 5 840 045 человек. По состоянию на 2021 год, 86 % всего населения Дании составляют этнические датчане, а остальные 14 % или более 817 438 человек — иммигранты и их потомки (199 668 человек — иммигранты второго поколения, родившиеся в Дании). По состоянию на январь 2020 года 807 169 человек или 13,9 % населения Дании — иммигранты и их потомки. По оценкам на 2019 год 74,7 % населения — евангелические лютеране, а 5,5 % населения — мусульмане.

Статистика 
С 1900 года население Дании в млн. человек, естественный прирост на 1000 человек, миграционный прирост (на 1000 человек) и суммарный коэффициент рождаемости (2,1 уровень воспроизводства населения).

Демографическая статистика с 1900 года

Численность населения 

Численность с 1990 по 2014 год выросла более чем на 9,57%.

Структура населения 
Общая численность: 5 840 045 чел. (31 декабря 2020 года).

Возрастная структура 

0-14 лет: 16,42 %;

15-64 лет: 63,67 %;

65 лет и старше: 19,91 % (2020 год).

Средний возраст населения 
 Населения в целом — 42 года;
 Мужчин: 40,9 лет;
 Женщин: 43,1 года (2020 год).

Половая структура 
С 1990-2014 год идёт неуклонное повышение доли мужчин в общей численности населения.

Новорождённые: 1,06 мужчины на 1 женщину.
Младше 15 лет: 1,05 мужчины на 1 женщину.
15-64 лет: 1,02 мужчины на 1 женщину.
65 и более лет: 0,75 мужчины на 1 женщину.
Общий показатель: 0,98 мужчины на 1 женщину.

Население по данным Евростат

Движение населения 
Демографическое развитие за 2013 год

Суммарный коэффициент рождаемости 1,6687 детей на 1 женщину.(2013)

Прирост населения: 0,34 % (2005).

Уровень рождаемости: 11,36 на 1.000 населения.

Уровень смертности: 10,43 на 1.000 населения.

Коэффициент чистой миграции: 2,53 на 1.000 населения.

Уровень детской смертности 
Общий показатель: 4,56 на 1.000 выживших новорожденных.
Мужчины: 4,591 на 1.000 выживших новорожденных.
Женщины: 4,53 на 1.000 выживших новорожденных.

Продолжительность жизни

Ожидаемая продолжительность жизни 
 Мужчин: 79,52;
 Женщин: 83,51 (2021 год).

Примечания